Virginius ist der Familienname von:

 Alan Virginius (* 2003), französischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Verginius